

Biografia 
Si è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza - Università di Roma.

Dal 1989 al 2003 ha prestato servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ed ha anche ricoperto al contempo il ruolo di portavoce del capo della polizia.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto l'incarico di manager per il comune di Firenze ed è stato consulente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Nel 2010 è stato eletto vicepresidente per la comunicazione presso l'Assindustria sud Sardegna, ruolo dal quale si è svincolato nel luglio del 2011.

Dal 2003 è dirigente dell'Inter. Per tre anni è stato Direttore per le Relazioni Istituzionali e Sicurezza, mentre dal 2006 fino al 2012 è stato poi Vice Direttore Generale sotto Ernesto Paolillo  e Segretario del Comitato Strategico.

Negli anni è anche assistente del presidente dei nerazzurri Massimo Moratti, Direttore alle Relazioni Esterne della Saras, membro dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno e consulente dell'ONU e del Senato della Repubblica. Inoltre è docente di "Comunicare lo sport" ai master per la specializzazione nell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dal 2 luglio 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Cagliari Calcio con la nuova gestione di Giulini, ex Inter e ricopre l'incarico di Vice Presidente, rimanendo fino al 30 novembre 2020

A gennaio 2019 risulta ancora essere azionista di minoranza dell'Inter con 1.000 azioni.

Onorificenze

Note 

Poliziotti italiani
Professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Studenti della Sapienza - Università di Roma